Губиниха — селище міського типу Новомосковського району Дніпропетровської області. 
 Губиниха — річка в Україні басейну Дніпра.
 Губиниха — станція Дніпропетровської дирекції Придніпровської залізниці.